Der Kanton Feurs ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Montbrison, im Département Loire und der  Region Auvergne-Rhône-Alpes. Hauptort ist Feurs. Vertreter im conseil général des Départements ist Henri Nigay (UMP).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 33 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Feurs aus den 23 Gemeinden: Chambéon, Civens, Cleppé, Cottance, Épercieux-Saint-Paul, Essertines-en-Donzy, Feurs, Jas, Marclopt, Mizérieux, Montchal, Nervieux, Panissières, Poncins, Pouilly-lès-Feurs, Rozier-en-Donzy, Saint-Barthélemy-Lestra, Saint-Cyr-les-Vignes, Saint-Laurent-la-Conche, Saint-Martin-Lestra, Salt-en-Donzy, Salvizinet und Valeille.

Feurs